Perwomaiskoje (russisch , benannt nach dem 1. Mai) ist der Name vieler Dörfer und Siedlungen in Russland und anderen ehemaligen Mitgliedsstaaten der UdSSR:
 Perwomaiskoje (Region Altai, Bijsk) in der Region Altai, Rajon Bijsk
 Perwomaiskoje (Region Altai, Burla) in der Region Altai, Rajon Burla
 Perwomaiskoje (Region Altai, Jegorjewskoje) in der Region Altai, Rajon Jegorjewskoje
 Perwomaiskoje (Region Altai) in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Rajons Perwomaiskoje
 Perwomaiskoje (Region Altai, Smolenskoje) in der Region Altai, Rajon Smolenskoje
 Perwomaiskoje (Amur) in der Oblast Amur
 Perwomaiskoje (Baschkortostan, Chaibullino) in der Republik Baschkortostan, Rajon Chaibullino
 Perwomaiskoje (Baschkortostan, Iglino) in der Republik Baschkortostan, Rajon Iglino
 Perwomaiskoje (Baschkortostan, Sterlitamak) in der Republik Baschkortostan, Rajon Sterlitamak
 Perwomaiskoje (Baschkortostan, Tuimasy) in der Republik Baschkortostan, Rajon Tuimasy
 Perwomaiskoje (Brjansk, Potschep) in der Oblast Brjansk, Rajon Potschep
 Perwomaiskoje (Brjansk, Sewsk) in der Oblast Brjansk, Rajon Sewsk
 Perwomaiskoje (Burjatien) in der Republik Burjatien
 Perwomaiskoje (Chakassien) in der Republik Chakassien
 Perwomaiskoje (Dagestan, Chassawjurt) in der Republik Dagestan, Rajon Chassawjurt
 Perwomaiskoje (Dagestan, Kajakent) in der Republik Dagestan, Rajon Kajakent
 Perwomaiskoje (Dagestan, Kisljar) in der Republik Dagestan, Rajon Kisljar
 Perwomaiskoje (Irkutsk) in der Oblast Irkutsk
 Perwomaiskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (Pottlitten, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 Perwomaiskoje (Kaliningrad, Gurjewsk) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (Kuggen, Kreis Königsberg/Ostpreußen)
 Perwomaiskoje (Kaliningrad, Gussew) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gussew (Sadweitschen, 1938–1946 Altkrug, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen)
 Perwomaiskoje (Kaliningrad, Nesterow) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (Bareischkehmen, 1938–1946 Baringen, Kreis Stallupönen, 1938–1946 Kreis Ebenrode/Ostpreußen)
 Perwomaiskoje (Kalmückien) in der Republik Kalmückien
 Perwomaiskoje (Karatschai-Tscherkessien) in der Republik Karatschai-Tscherkessien
 Perwomaiskoje (Kirow) in der Oblast Kirow
 Perwomaiskoje (Krasnodar, Starominskaja) in der Region Krasnodar, Rajon Starominskaja
 Perwomaiskoje (Krasnodar, Wysselki) in der Region Krasnodar, Rajon Wysselki
 Perwomaiskoje (Kurgan) in der Oblast Kurgan
 Perwomaiskoje (Kursk) in der Oblast Kursk
 Perwomaiskoje (Leningrad) in der Oblast Leningrad auf der Karelischen Landenge (früher finnisch )
 Perwomaiskoje (Lipezk) in der Oblast Lipezk
 Perwomaiskoje (Moskau, Istra) in der Oblast Moskau, Rajon Istra
 Perwomaiskoje (Moskau, Naro-Fominsk) in der Oblast Moskau, Rajon Naro-Fominsk
 Perwomaiskoje (Nowgorod) in der Oblast Nowgorod
 Perwomaiskoje (Orenburg) in der Oblast Orenburg
 Perwomaiskoje (Primorje, Chankaiski) in der Region Primorje, Rajon Chankaiski
 Perwomaiskoje (Primorje, Michailowka) in der Region Primorje, Rajon Michailowka
 Perwomaiskoje (Rostow, Kaschary) in der Oblast Rostow, Rajon Kaschary
 Perwomaiskoje (Rostow, Remontnoje) in der Oblast Rostow, Rajon Remontnoje
 Perwomaiskoje (Saratow, Engels) in der Oblast Saratow, Rajon Engels
 Perwomaiskoje (Saratow, Fjodorowka) in der Oblast Saratow, Rajon Fjodorowskoje (früher deutsch Gnadenflur)
 Perwomaiskoje (Saratow, Kalininsk) in der Oblast Saratow, Rajon Kalininsk
 Perwomaiskoje (Saratow, Krasnoarmeisk) in der Oblast Saratow, Rajon Krasnoarmeisk
 Perwomaiskoje (Saratow, Krasny Kut) in der Oblast Saratow, Rajon Krasny Kut
 Perwomaiskoje (Saratow, Rownoje) in der Oblast Saratow, Rajon Rownoje
 Perwomaiskoje (Stawropol) in der Region Stawropol
 Perwomaiskoje (Swerdlowsk) in der Oblast Swerdlowsk
 Perwomaiskoje (Tambow) in der Oblast Tambow
 Perwomaiskoje (Tomsk) in der Oblast Tomsk
 Perwomaiskoje (Tschetschenien) in der Republik Tschetschenien
 Perwomaiskoje (Tschuwaschien, Batyrewo) in der Republik Tschuwaschien, Rajon Batyrewo
 Perwomaiskoje (Tschuwaschien, Ziwilsk) in der Republik Tschuwaschien, Rajon Ziwilsk
 Perwomaiskoje (Tula) in der Oblast Tula
 Perwomaiskoje (Uljanowsk) in der Oblast Uljanowsk
 Perwomaiskoje (Wologda, Weliki Ustjug) in der Oblast Wologda, Rajon Weliki Ustjug
 Perwomaiskoje (Wologda) in der Oblast Wologda, Rajon Wologda
 Perwomaiskoje (Woronesch, Olchowatka) in der Oblast Woronesch, Rajon Olchowatka
 Perwomaiskoje (Woronesch, Rossosch) in der Oblast Woronesch, Rajon Rossosch

in Kirgisistan
 Perwomaiskoje (Ak-Kuduk)
 Perwomaiskoje (Nurmanbet)

Siehe auch
 Perwomaiski